

Personnalités 

 Ransford Selasi (né en 1996), footballeur ghanéen ;
 Taiye Selasi (née en 1979), romancière britannique.

Lieux 

 , île d'Indonésie.